De Dion-Bouton (Puteaux), het oorspronkelijke merk De Dion-Bouton
 Het later opgerichte De Dion-Bouton (Rochet)
 Het nog later opgerichte De Dion-Bouton (Chichery)